7480 Norwan – asteroide della fascia principale
 Norwan Dorsa – struttura geologica della superficie di Venere
 Norwan – divinità dei Wintun, una popolazione nativa americana